BAP steht für:
 BAP, Kölner Rockband

BAP ist eine Abkürzung für:
 Benzylaminopurin, ein Phytohormon
 Bildschirmarbeitsplatz
 Broader Autism Phenotype, ein psychiatrisches Symptombild, siehe Asperger-Syndrom
 Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e.V.
 Buque Armada Peruana, Schiff der peruanischen Flotte, siehe Peruanische Marine#Seefahrzeuge
 Bedien- und Anzeigeprotokoll, ein Kommunikationsprotokoll in der Automobiltechnik

B.A.P steht für:
 B.A.P, koreanische Band 

BaP ist eine Abkürzung für
 Beamter auf Probe

B[a]P ist eine Abkürzung für
 Benzo[a]pyren, ein polycyclischer aromatischer Kohlenwasserstoff

bap steht für:
 Bantawa (ISO-639-3-Code), eine der Kiranti-Sprachen in Nepal

Siehe auch:
 BAPP

Abkürzung